Максим Макаров:
 Макаров, Максим Владимирович (род. 1979) — российский футболист.
 Макаров, Максим Евгеньевич (род. 1973) — советский и узбекистанский футболист.
 Макаров, Максим Олегович (род. 1979) — российский гандболист.
 Макаров, Максим Сергеевич (род. 1995) — российский биатлонист. Примечания